Anne-Aymone Giscard d'Estaing
Square Anne-Aymone
Anne-Aymone Peyrusse